Harmer est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Harmer (1953-2011), aviatrice britannique ;
  (1989-), actrice et personnalité de la télévision anglaise ;
  (1975-), musicien américain ;
 Sarah Harmer (1970-), chanteuse, auteure-compositrice-interprète et militante canadienne ;
 Sidney Frederic Harmer (1862-1950), zoologiste britannique.